Warnach steht für:

 Warnach (Tintange), ein Ortsteil der belgischen Teilgemeinde Tintange

Warnach ist der Familienname folgender Personen:
 Viktor Warnach (1909–1970), deutscher Philosoph und Benediktiner  
 Walter Warnach (1910–2000), deutscher Philosoph, Lektor, Kunstkritiker und Hochschullehrer